Иван Львович Барятинский Большой — князь, отъехал в Литву, является родоначальником князей Барятинских в Литве.

Сын князя Льва Александровича.

Биография 
По не выясненным причинам отъехал в Литву и принял подданство, жена же его осталась в Москве. Первое упоминание об князе Иване Львовиче в Литве относится (май 1509), когда он получил королевское пожалование — 30 бочек жита. Вопрос о возвращении жены был поставлен (начало 1511) и по просьбе великого князя литовского, жене было разрешено уехать к мужу (1512). Князь Иван Львович получил земельные пожалования: Некрашевщизна (1516) и Митковщизна (1526) в Мейшагольском повете. По спискам шляхты, должен был выставлять по 8 коней (1528).

Семья 
Жена: княжна N Ивановна, урождённая княжна Вяземская, дочь князя Ивана Вяземского, наследница имения Пирошиц в Зенском повете.

Сыновья:
 князь Иван Иванович Бородатый († 1562) — имел дело с сестрой Авдотьей об наследстве отца и дяди — князя Ивана Вяземского, убит, вероятно при участии мужа сестры Тимофея Юрьевича Соколинского.
 князь Богдан Иванович — упоминается, как малолетний (1542 и 1546), был жив (1558).
 князь Миска (Николай) Иванович — несовершеннолетний (1546), привлекал к суду мужа сестры Авдотьи за убийство брата Ивана (1563).
 князь Яска (Яков) Иванович — малолетний (1542 и 1546), был жив (1558).

Дочери:
 княжна Авдотья Ивановна — жена князя Тимофея Юрьевича Соколинского (с 1541), получившего в приданое двор в Мейшаголь и 50 копеек грошей.
 княжна Ганна (Анна) Ивановна — замужем за Андреем Длуским.
 княжна Полония Ивановна — девица (1546).

Имел двух братьев:
 князь Иван Львович Меньшой.
 князь Михаил Львович — служил Юрию Дмитриевичу Галицкому.

Примечания 

Иван